2021–22 sæsonen af Frauen-Bundesliga var den 32. sæson af Tysklands bedste række i kvindernes fodboldliga. Sæsonen kører fra 27. august 2021 til 15. maj 2022.

De tre bedst placerede hold kvalificerer sig til UEFA Women's Champions League, mens de to nederst placerede hold rykker ned i 2. Bundesliga.

Hold

Op/nedrykningsændringer

Stadioner

Stillingen

Topscorere

Referencer 

Bundesliga (kvinder)
Fodboldsæson 2021-22